Samoloty o nazwie „Cloudster”:
 Davis-Douglas Cloudster – samolot powstały w 1921
 Douglas Cloudster II – samolot zbudowany w 1947
 Pop's Props Cloudster
 Rearwin Cloudster
 Ryson ST-100 Cloudster